Mount Knox ist der Name folgender Berge:

 Mount Knox (Antarktika) im Viktorialand
 Mount Knox (Kanada) in British Columbia 

Siehe auch:
 Knox Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika